Дахштайн — австрийский топоним. Может означать:

  — гора.
 Дахштайн — массив.
  — горный хребет.